Guai con le ragazze (The Trouble with Girls) – film del 1969 diretto da Peter Tewksbury
 The Trouble with Girls – singolo di Scotty McCreery del 2011